Rotte (mittellateinisch rupta ‚Abteilung‘, ‚zersprengte Schar‘ / rumpere ‚zerreißen‘, ‚aufbrechen‘) steht für:
 Rotte (Militär), einen Teil einer angetretenen Formation
 Rotte (Luftfahrt), zwei gemeinsam operierende Flugzeuge
 Rotte (Siedlung), in Österreich eine kleine Siedlung
 Rotte (Jagd), in der Jägersprache eine größere Gruppe von Wildschweinen
 eine Untereinheit des Landsknechtsheeres, siehe Fähnlein
 eine Gruppe von Schützen beim Wurfscheibenschießen sowie beim Vogelschießen
 eine Gruppe von Schienenarbeitern, siehe Gleisbauer
 eine Gruppe von Forstarbeitern, siehe Waldarbeiter
 eine Gruppe von Bäumen in der Forstwirtschaft, siehe Schutzwald
 älteres Wort für (meist gewaltbereite) Zusammenrottung, siehe Aufruhr
 Rottel, nordafrikanisches Gewichtsmaß

 ein Verfahren zum Abbau von organischem Material im Gartenbau, siehe Kompostierung
 Rotte (Ackerbau), auf einem Acker deponiertes verrottendes Pflanzenmaterial (bei Stroh z. B. Strohrotte)
 Röste, Verfahren zur Gewinnung von Pflanzenfasern
 Flachsrotte, eine Anlage zur Gewinnung von Pflanzenfasern aus Flachs

sowie (andere Etymologie):
 Rotte (Streichinstrument), historische Streichleier ähnlich einer Crwth
 SS-Rottenführer

Rotte ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Rotte (Fluss), Fluss durch Rotterdam in den Niederlanden
 Rotte (Ilme), Nebenbach der Ilme in Einbeck, Deutschland
 Rotte (Nied), Nebenfluss der Nied in Lothringen, Frankreich

Rotte ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Rotte (* 1989), deutscher Skeletonpilot
 Carl Rotte (1862–1910), deutscher Maler und Vertreter der Münchner Schule
 Gustav Martin Adolf Rotte (1830–1895), preußischer Generalmajor
 Karl-Heinz Rotte (1933–2021), deutscher Radiologe
 Karsten Rotte (1929–1997), deutscher Mediziner
 Ralph Rotte (* 1968), deutscher Politologe und Volkswirt
 Wilhelm Rotte (1862–1942), preußischer Generalmajor

Siehe auch:
 Rotten
 Rodde
 Verrottung